Wiesthal ist der Ortsname von

 Wiesthal, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Wiesthal (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Wiesthal (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Wiesental
 Wiesenthal
 Wiesenttal
 Wiestal
 Wiestal mit Rauber
 Vorderwiestal
 Hinterwiestal